Сергей Владимирович Бы́ков (род. 26 февраля 1983 года в Новодвинске, Архангельская область, СССР) — российский профессиональный баскетболист, игравший на позициях разыгрывающего и атакующего защитника. Заслуженный мастер спорта России (2007). В составе сборной России стал чемпионом Европы-2007. В июле 2022 года Сергей Быков назначен председателем совета директоров хоккейного клуба «Нефтехимик».

Карьера тренера 
В июле 2017 года Быков присоединился к тренерскому штабу сборной России под руководством Сергея Базаревича.

Достижения

Командные 
  Чемпион России: 2010/11
  Серебряный призёр Единой лиги ВТБ: 2012/2013
  Трёхкратный бронзовый призёр чемпионата России по баскетболу : 2003/2004, 2007/2008 и 2011/2012.
  Обладатель Еврокубка: 2005/06, 2012/2013
  Чемпион Европы по баскетболу 2007 года
  Бронзовый призёр чемпионата Европы по баскетболу: 2011
  Серебряный призёр Универсиады: 2003
  Бронзовый призёр Евролиги: 2015/2016

Статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль Сергея Быкова на sports.ru
 Сергей БЫКОВ: «ЕЩЕ В ТРЕТЬЕМ КЛАССЕ ТРЕНЕР ПРЕДСКАЗАЛ, ЧТО Я БУДУ ИГРАТЬ ЗА ЦСКА»
 Быков: на площадке Коби не бог и не заморское чудо
 Быков: порой можно стать лучшим, не набирая очков
 Быков: НБА — не для меня!
 Сергей Быков: Холден стал своим с первой минуты
 Сергей Быков: Назвался молодцом — закончился как спортсмен
 «Я хочу быть Сергеем Быковым»

Баскетболисты России
Игроки БК «Спартак» Москва
Игроки БК «Динамо» Москва
Игроки БК «Университет-Югра»
Игроки БК ЦСКА Москва
Игроки БК «Локомотив-Кубань»
Игроки БК УНИКС
Игроки БК «Автодор»
Игроки сборной России по баскетболу
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2008 года
Чемпионы Европы по баскетболу
Баскетбольные тренеры России